Il singolare del torneo di tennis Republican Girls 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lesja Curenko che ha battuto in finale Irina Chromačëva 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Lesja Curenko (campionessa)
 Dia Evtimova (primo turno)
 Assente
 Aleksandra Krunić (secondo turno)

 Marta Sirotkina (semifinali)
 Maria João Koehler (semifinali)
 Assente
 Irena Pavlović (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Republican Girls 2011